Bérengère Schuh – arciera francese
 Franz Schuh –  medico austriaco
Franz Schuh – scrittore austriaco